Дибромдифторметан — представляет собой химическое соединение из группы  галогенированных углеводородов.

Производство и представительство 
Дибромдифторметан может быть получен путем паровой фазы бромированием из дифторметана.

Это также происходит при фторировании тетрабромметана.

Дибромдифторметан может быть получен с выходом 83% в качестве единственного продукта путем фторирования тетрабромметана пентафторидом йода , в качестве основного продукта (относительный выход 76%) путем фторирования  фторидом брома (III) и в качестве побочного продукта (относительный выход 16%) путем фторирования тетраиодометана с пентафторидом йода, Фторирование тетрабромметана фторидом титана (IV) образует дибромдифторметан с низким выходом в виде смеси с бромтрифторметаном . Кроме того, дибромдифторметан образуется с высоким выходом (81%) при нагревании бромдифторацетата серебра с бромом.

CBr_4 + IF_5 -> CBr_2F_2 + CBr_3F + CF_4

CBrF_2CO_2Ag + Br_2 -> CBr_2F_2 + CO_2 + AgBr

Свойства 
Дибромдифторметан — очень летучая, бесцветная жидкость, практически нерастворимая в воде. Он разлагается при нагревании.

Использование 
Дибромдифторметан используется в качестве огнетушащего вещества (например, в военных самолетах) и в качестве промежуточного продукта при производстве красителей, фармацевтических препаратов и соединений четвертичного аммония. Соединение в настоящее время не охвачено Монреальским протоколом, но источники соединения, обнаруженного в окружающей среде, все чаще исследуются как часть этого.

Литература 
 Справочник по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой. UNEP / Earthprint, 2006, ISBN 978-92-807-2770-8, p. 479
 Потенциальное использование озоноразрушающих веществ и альтернативы в Северных странах. Совет Министров Северных Стран, 2005, ISBN 978-92-893-1252-3, p. 41

Примечания 

Соединения брома